Лас Кантеритас има више значења:

 Лас Кантеритас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Кантеритас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Кантеритас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику